Фенсал () —  деталь альбедо на поверхности самого большого спутника Сатурна — Титана.

География 
Структура расположена рядом с экватором. Координаты центра — . На юго-востоке граничит со  областью Кивира, а ещё юго-восточнее от неё находится  местность Ацтлан. На северо-западе находится 40-километровый ударный кратер Момой, а северо-восточнее — 80-километровый кратер Синлап. На юго-востоке от данной местности расположена равнина Чусук. Местность Фенсал была обнаружена на переданных снимках космического аппарата «Кассини».

Эпоним 
Названа именем чертога в норвежской мифологии. Название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 

Тёмные детали альбедо Титана